Eragon je fantasy román Christophera Paoliniho.

Eragon může také znamenat několik dalších věcí, vztahujících se ke knize:

 Eragon – postava z Odkazu Dračích jezdců
 Eragon (film) – filmová adaptace z roku 2006
 Eragon (videohra)